Себастье́н-Рок Никола де Шамфо́р (; 6 апреля 1741, Клермон-Ферран — 13 апреля 1794, Париж) — французский писатель, мыслитель, моралист. Известен в первую очередь как автор сборника афоризмов «Максимы и мысли», опубликованного после его смерти.

Биография 
Незаконнорождённый ребёнок, воспитывался приёмными родителями — бакалейщиком Франсуа Никола и его женой Терезой Круазе. Окончил Парижский университет. Писал стихи, комедии, существовал литературными заработками, был известной фигурой в парижских салонах. В 1781 году стал членом Французской Академии.

Приветствовал Великую французскую революцию, участвовал в штурме Бастилии. В 1790—1791 годах был секретарём якобинского клуба. Дружил с Мирабо, писал для него тексты публичных выступлений. В 1792 году назначен директором Национальной библиотеки. В 1793 году был арестован по доносу за неприятие террора, через несколько дней отпущен. Перед угрозой нового ареста пытался покончить с собой, врачи его спасли, но через несколько месяцев он скончался от причинённых себе ран.

Шамфор был масоном и входил в масонскую ложу «Девять сестёр».

Творчество 
Стихи и драматические сочинения Шамфора сегодня практически забыты. Он остался в истории книгой наблюдений и афоризмов «Максимы и мысли, характеры и анекдоты», изданной после его смерти одним из друзей (1795). В отличие от Монтеня, Ларошфуко, Лабрюйера он утверждал, что человек изменяется под влиянием общественного строя, при котором живёт.

Он придумал название для брошюры аббата Сийеса: «Qu’est ce que le tiers-état?» («Что такое третье сословие?», янв. 1789).

Влияние 
Труды Шамфора оказали влияние на развитие немецкого романтизма. В Германии первое издание его книги восторженно принял Фридрих Шлегель, сказавший, что в своём жанре произведение Шамфора занимает первое место.

На русский язык избранные изречения Шамфора переводились с конца XVIII века, их часто цитировали П. А. Вяземский, А. И. Тургенев. Шамфор, был представлен в библиотеке Пушкина полным собранием своих сочинений. Как свидетельствует князь Вяземский (сын пушкинского друга), «он (то есть Пушкин) постоянно давал мне наставления об обращении с женщинами, приправляя свои нравоучения циническими цитатами из Шамфора». В списке авторов, которых читает Евгений Онегин, есть и Шамфор. (Глава VIII. Строфа XXXV).

Глубоко повлиял на последующую европейскую и американскую афористику от Амброза Бирса и Ницше до Чорана и Николаса Гомеса Давилы.

Публикации на русском языке 
 Максимы и мысли. Характеры и анекдоты. М.: Наука, 1966 (Литературные памятники)
 Ф. де Ларошфуко. Максимы. Ж. де Лабрюйер. Характеры, или Нравы нынешнего века. Ш. де Сен-Дени де Сент-Эвремон. Избранные беседы. Л. де Клапье де Вовенарг. Введение в познание человеческого разума. Размышления и максимы. С.-Р. Н. Шамфор. Максимы и мысли. М.: АСТ, 2004 (Пушкинская библиотека)
 Максимы и мысли. Характеры и анекдоты/ Изд. подготовлено С. Н. Искюлем. СПб: Изд-во Міръ, 2007

Примечания

Литература 
 
 Козмин Н. К. Пушкин и французские острословы XVIII в.: (Шамфор, Ривароль, Рюльер) // Изв. АН по рус. яз. и словесности. 1928. Т. 1. С. 548—551.
 Л. А. Вяземский. Записные книжки (1813—1848). М., 1963.
 Ницше Ф. Весёлая наука. / Пер. с нем. К. Свасьяна // Ницше Ф. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 3. М.: Культурная революция, 2014.
 Bauër G. Les moralistes français: La Rochefoucauld; La Bruyère; Vauvenargues; Chamfort; Rivarol; Joubert. Paris: Editions A. Michel, 1962
 Arnaud C. Chamfort, a biography. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
 McCallam D. Chamfort and the Revolution: a study in form and ideology.Oxford: Voltaire Foundation, 2002
 Roudy P. Chamfort: un libertaire au siècle des Lumières et «les sociétés secrètes». Perpignan: Cap Béar, 2006

Писатели Франции XVIII века
Философы по алфавиту
Философы Франции XVIII века
Члены Французской академии
Революционеры Франции
Эссеисты по алфавиту
Эссеисты Франции
Масоны ВВФ